PCBM peut faire référence à :

 Parti communiste de Bohême et Moravie
 [6,6]-Phényl--butanoate de méthyle, une molécule organique semiconductrice de type n (accepteur d'électrons)